Die Wilden Kerle kann sich beziehen auf

 das Bilderbuch Wo die wilden Kerle wohnen
 den US-amerikanischen Fantasyfilm, siehe Wo die wilden Kerle wohnen (Film)
 den Kurztitel der Romanreihe Die Wilden Fußballkerle
 den Namen von sechs auf dieser Romanreihe basierenden Filmen
 Die Wilden Kerle (Film) (Alles ist gut, solange du wild bist!)
 Die Wilden Kerle 2 (Alles ist gut, solange du wild bist!)
 Die Wilden Kerle 3 (Die Attacke der biestigen Biester!)
 Die Wilden Kerle 4 (Der Angriff der Silberlichten)
 Die Wilden Kerle 5 (Hinter dem Horizont)
 Die wilden Kerle – Die Legende lebt!
 Die Wilden Kerle (Fernsehserie), eine auf der Romanreihe basierende Animationsserie